Heinz Raack ist der Name folgender Personen:

* Heinz Raack (Tischtennisspieler) (1916–2003), deutscher Tischtennisspieler
 Heinz Raack (Hockeyspieler) (1917–2002), deutscher Hockeyspieler